Das Dameneinzel der Australian Championships 1959 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Angela Mortimer. Im Endspiel setzte sich Mary Reitano gegen Renée Schuurman mit 6:2 und 6:3 durch. Für Mortimer war es der zweite Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1959